Zygmunt Odrowąż-Zawadzki (1911-2008) – polski generał
 Zygmunt Zawadzki (1936-2006) – polski bokser

Zobacz też